Калиновский сельсовет:
 Калиновский сельсовет — в Ромненском районе Амурской области (до 2013).
 Калиновский сельсовет — в Дагестане, в Тарумовском районе.
 Калиновский сельсовет — в Курской области.
 Калиновский сельсовет — в Серпуховском районе Московской области (до 1994).
 Калиновский сельсовет — в Пачелмском районе Пензенской области (до 2010).
 Калиновский сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области (до 2010).
 Калиновский сельсовет — в Александровском районе Ставропольского края.

Калиновский сельский совет ()

Житомирская область 
 Калиновский сельский совет — Коростенский район.
 Калиновский сельский совет — Лугинский район.

Закарпатская область 
 Калиновский сельский совет — Тячевский район.

Запорожская область 
 Калиновский сельский совет — Весёловский район.

Кировоградская область 
 Калиновский сельский совет — Кропивницкий район.

Крым 
 Калиновский сельский совет — Ленинский район.

Львовская область 
 Калиновский сельский совет — Самборский район.
 Калиновский сельский совет — Яворовский район.

Николаевская область 
 Калиновский сельский совет — Еланецкий район.
 Калиновский сельский совет — Витовский район.

Одесская область 
 Калиновский сельский совет — Ивановский район.
 Калиновский сельский совет — Лиманский район.

Черкасская область 
 Калиновский сельский совет — Городищенский район.

Черниговская область 
 Калиновский сельский совет — Носовский район.